Osoby noszące nazwisko Kraiński:
 Andrzej Kraiński (ur. 1964) – polski muzyk rockowy 
 Edmund Kraiński herbu Jelita (1804–1887) – powstaniec z powstania listopadowego, działacz społeczno-polityczny
 Jerzy Kraiński herbu Jelita (1920–2012) – marynarz, wojskowy
 Krzysztof Kraiński (1556–1618) – kaznodzieja kalwiński, pisarz teologiczny
 Maria Kraińska, de domo Foltynowicz, herbu Jelita (1920–2002) – pielęgniarka, amazonka
 Maurycy Kraiński herbu Jelita (1804–1885) – ziemianin galicyjski
 Roman Cyriak Kraiński herbu Jelita (ok. 1770 – ok. 1840) – ziemianin galicyjski, oficer
 Stanisław Kraiński (1905–1940) – kapitan Wojska Polskiego, zginął w Katyniu
 Wincenty Kraiński (1786–1885) – pisarz i pedagog
 Wincenty Kraiński (1884–1924) – ziemianin galicyjski
 Władysław Kraiński (1841–1926) – ziemianin galicyjski